Kecske-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kecske-barlang, fonyi barlang.
 Kecske-barlang, a Cseszneki-sziklaodú másik neve.
 Kecskebarlang, a Cseszneki-sziklaodú másik neve.
 Kecske-barlang, a Kecske-lyuk másik neve.